Kadugli peut désigner :
 le kadugli, une langue du Soudan
 Kaduqli, la capitale du wiliyat du Kordofan méridional au Soudan